Das Erzbistum Freetown (, ) ist eine in Sierra Leone gelegene römisch-katholische Erzdiözese mit Sitz in Freetown.

Geschichte 
Papst Pius IX. gründete das Apostolische Vikariat Sierra Leone am 13. April 1858 aus Gebietsabtretungen des Apostolischen Vikariates der zwei Guineas und Senegambias. Mit der Apostolischen Konstitution Laeto accepimus wurde sie am 18. April 1950 zum Bistum erhoben und nahm den Namen Bistum Freetown und Bo an.

Mit der Bulle Quantum boni wurde es am 11. November 1970 in den Rang eines Metropolitanerzbistums erhoben. Am 15. Januar 2011 wurde das Erzbistum in das Erzbistum Freetown und das Bistum Bo geteilt.

Teile seines Territoriums verlor es zugunsten der Errichtung folgender Bistümer:
 18. Oktober 1897 an die Apostolische Präfektur Französisch-Guinea;
 18. April 1903 an die Apostolische Präfektur Liberia;
 3. April 1952 an die Apostolische Präfektur Makeni;
 11. November 1970 an das Bistum Kenema.
 15. Januar 2011 an das Bistum Bo

Ordinarien

Apostolische Vikare von Sierra Leone 
 Melchior-Marie-Joseph de Marion-Brésillac SMA (13. April 1858 – 25. Juni 1859)
 John Joseph O’Gorman CSSp (9. November 1903 – 23. September 1932)
 Bartholomew Stanley Wilson CSSp (23. Mai 1933 – 16. April 1936)
 Ambrose Kelly CSSp (18. Mai 1937 – 18. April 1950)

Bischöfe von Freetown und Bo 
 Ambrose Kelly CSSp (18. April 1950 – 12. Februar 1952)
 Thomas Joseph Brosnahan CSSp (11. Dezember 1952 – 11. November 1970)

Erzbischöfe von Freetown und Bo 
 Thomas Joseph Brosnahan CSSp (11. November 1970 – 4. September 1980)
 Joseph Henry Ganda (4. September 1980 – 22. März 2007)
 Edward Tamba Charles (15. März 2008 – 15. Januar 2011)

Erzbischof von Freetown 
 Edward Tamba Charles (seit 15. Januar 2011)

Statistik

Siehe auch 
 Liste der römisch-katholischen Diözesen

Literatur

Weblinks 
 Brief History of the Catholic Archdiocese of Freetown (englisch)
  (englisch)
 Eintrag über das Erzbistum Freetown auf Giga-Catholic (englisch)

Einzelnachweise 

 
Freetown
Organisation (Freetown)
Gegründet 1858